J67 steht für:

 Alveolitis, eine Lungenerkrankung nach dem ICD-10-Code
 Wright J67, ein Zweiwellen-Turbojet-Triebwerk
 den Johnson-Körper J67, das doppelt erweiterte abgestumpfte Hexaeder

Abkürzung